Maria Magdalena. All is One – album studyjny polskiej piosenkarki Justyny Steczkowskiej.
Wydawnictwo ukazało się 22 lutego 2019 roku nakładem wytwórni Royal Concert/JS Music oraz e-Muzyka.

Kompozycje zawarte na płycie są połączeniem muzyki klubowej oraz orkiestry smyczkowej.

Album zadebiutował na 31. miejscu polskiej listy sprzedaży – OLiS.

Płytę promował utwór "Ave (No Control)" wydany 10 lutego 2019. Teledysk do utworu promującego został udostępniony 12 września 2019.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2019
Albumy popowe
Albumy Justyny Steczkowskiej